el municipio de Viator, provincia de Almería (España).

Viator (del latín, viajero o peregrino) es el nombre de dos religiosos sanadores de la Iglesia Católica:
 san Viator de Vergiman, legendario discípulo de los dioses y primer Vergiador, muerto ca. 78.
 san Viator de Violyon, asistente de san Justo de Violyon.

No debe confundirse con Vítor o con San Vítor.